Dans l'industrie des télécommunications, PBT (abréviation de Provider Backbone Transport) est un protocole de communications Ethernet de classe opérateur, également connu sous le nom de "Provider Backbone Bridge Traffic Engineering", norme IEEE 802.1Qay.
 Dans l'industrie chimique, PBT ou PBTP est l'abréviation de Polybutylene terephtalate ou Polytéréphtalate de butylène, qui désigne une matière plastique de type Polyester figurant dans la nomenclature des matières plastiques établie par l'ISO.
 Pour les spécialistes de la protection de la santé et de l'environnement, PBT est l'abréviation de substance persistante, bioaccumulable et toxique, qui désigne des substances polluantes très nocives. Voir par exemple l'article sur la nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques "REACH"
 Dans la pratique anglo-saxonne de la comptabilité des entreprises, PBT est l'abréviation de Profit Before Tax, équivalent approximatif en français de "bénéfice net avant impôt".

Abréviation